Ailton Almeida
 Ailton Cesar Junior Alves da Silva
 Aílton Delfino
 Ailton Ferreira Silva
 Ailton Ferraz
 Aílton Gonçalves da Silva
 Aílton Lira
 Aílton do Nascimento Correia

Desambiguações de antropônimos